Aeterni Patris puede referirse a:
 La bula Aeterni Patris redactada por Pío IX para convocar el Concilio Vaticano I.
 La encíclica Aeterni Patris, redactada por León XIII.